Константи́н Владиле́нович Емелья́нов (28 марта 1970, Владивосток, СССР) — советский и российский футболист, защитник; тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник владивостокского футбола. В 1987—1988 годах выступал за местный «Луч». В 1989 году играл за хабаровский СКА, после чего вернулся обратно. За «Луч» в Первом дивизионе провёл 136 матчей, что является рекордом клуба. В 1996 году подписал контракт с «Иртышом». С 1999 года защищал цвета клуба «Газовик-Газпром». Летом 2001 года вернулся в «Иртыш», где через год завершил карьеру.

В Высшей лиге провёл 29 матчей, забил гол.

Тренерская 
С 2005 года — в тренерском штабе «Луча-Энергии». В 2007—2009 годах тренировал дубль. В мае 2009 года за неудовлетворительные результаты (после 10-го тура в первом дивизионе «Луч-Энергия» шёл на последнем месте) был отправлен в отставку главный тренер Беньяминас Зелькявичюс. Емельянов был назначен на пост и. о. главного тренера. 22 мая в первом матче под его руководством была обыграна «Балтика» (2:0). С июня — тренер команды. В мае 2012 года назначен на пост главного тренера команды. В 2013 году под его руководством «Луч-Энергия» вернулся в первенство ФНЛ. С июня — вновь тренер команды. С 2014 года возглавлял молодёжную команду «Луча-Энергии». С декабря 2016 года вновь являлся главным тренером клуба. В межсезонье-2017 команду возглавил Вальдас Иванаускас, однако после его внезапного ухода Емельянов вновь возглавил «Луч-Энергию». С сентября 2017 — помощник главного тренера ФК «Оренбург». В декабре 2019 года назначен главным тренером «Оренбурга», работал до конца сезона. В апреле 2021 года вошел в тренерский штаб казахстанского «Шахтёра» Караганда. Через год, после ухода Магомеда Адиева в сборную Казахстана, стал исполняющим обязанности главного тренера клуба.

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона: 1992

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Луч» Владивосток
Тренеры ФК «Оренбург»
Тренеры ФК «Шахтёр» Караганда